About a Girl – singolo dei Nirvana del 1994
 About a Girl – singolo delle Sugababes del 2009
 About a Girl – serie televisiva